

Musica 
 Vanna – gruppo musicale statunitense
 Vanna – cantante pop croata

Onomastica 
 Vanna – nome proprio di persona femminile italiano

Altro 
 Vanna – sartoria di Milano